Шимон Ежи Зюлковский (, род. 1 июля 1976 года) — польский метатель молота, чемпион Олимпийских игр 2000 года. Один из самых титулованных польских легкоатлетов, автор многочисленных рекордов мира и Европы, участник пяти Олимпиад, чемпион мира 2001 года, пятикратный обладатель Кубка Европы, 14-кратный чемпион Польши. Кавалер и офицер ордена Возрождения Польши. Депутат польского Сейма.

Родом из спортивной семьи: отец в 1958—1961 годы выступал за клуб «Энергетик» из Познани, установил рекорд 54,80 м. Старший брат Павел привёл Шимона в большой спорт. Есть младшая сестра Михалина, также метательница молота.

Достижения и рекорды

Основные достижения

Рейтинг Track and Field News

Рейтинг ИААФ

Динамика достижений

Рекорды Польши

Примечания 

Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Легкоатлеты Польши
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Олимпийские чемпионы от Польши
Чемпионы летних Олимпийских игр 2000 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1996 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2000 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года